

События 
 Строительство храма Геры в Посидонии на тирренском побережье Италии, колонии Сибариса.
 550—515 — Царь Спарты из рода Эврипонтидов Аристон. Трижды женат.
 Союз Спарты с Тегеей.
 Кипр превращается в египетского данника.
 Покорение Мидии персами.
 Победа персов над мидянами. Взятие Киром Экбатан и пленение Астиага. Кир покоряет Мидию.
 550—548 — Кир подчиняет Парфию и Гирканию.
 Построен Храм Артемиды Эфесской

Китай 
 23-й год по эре правления луского князя Сян-гуна.
 Во 2 луне, в день синь-ю, в новолуние, было солнечное затмение (в «Ши-цзи» не упомянуто). По современным данным, оно произошло 5 января 550 года до н. э.
 В 3 луне, в день цзи-сы умер князь Малого Ци Сяо-гун (Гай), ему наследовал младший брат И-гу (Вэнь-гун, эра правления 549—536). Похоронен Сяо-гун был летом.
 Летом чжуский сановник Би-во бежал в Лу.
 Летом в Чэнь были казнены сановники Цин Ху и Цин Ин. В Чэнь из Чу вернулся Хуан (младший брат чэньского князя).
 Циньский князь Цзин-гун отправился в Цзинь и заключил союз с Пин-гуном, но вскоре нарушил его (возможно, путаница с событиями 548 г.).
 Циский князь послал Луань Ина (Луань Чэна) в Цюйво, чтобы напасть на Цзинь. Цисцы последовали за ним, перешли горы Тайханшань через перевал Мэнмэнь и заняли город Чжаогэ (осенью). Летом Луань Ин поднял мятеж в Цюйво (Цюй-у) и вошёл в Цзян, сговорившись с родом Вэй. Пин-гун собирался покончить с собой, но Фань Сянь-цзы (предварительно примирившись с главой клана Вэй) во главе сторонников разбил Луань Ина, который бежал в Цюйво, где жители в 10 луне убили его, и весь род Луань был уничтожен. Цисцы отошли.
 Осенью циский князь напал на Вэй.
 В 8 луне луский князь отправил войско Шусунь Бао на помощь Цзинь, они стали лагерем в Юнюе. Совместно с ханьданьским Чжао Шэном они напали на левую армию цисцев и взяли в плен Янь Лая.
 В 8 луне, в день цзи-мао умер луский сановник Чжунсунь Су.
 В 10 луне, в день и-хай луский сановник Цзансунь Хэ бежал в Чжу.
 В 10 луне циский князь разбил войска Цзюй.
 Произошло «сражение рек Гу и Ло», то есть наводнение. Чжоуский ван хотел построить плотины, наследник Цзинь увещевал не делать этого (эпизод 27 «Го юй»), но безуспешно.

Родились 
 Мильтиад

См. также

Примечания